Miejscowości w USA:
 Gallitzin – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
Gminy w USA:
 Gallitzin (ang. Gallitzin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria